Landkreis Ravensburg
Ravensburg (stad)

Beide liggen in Duitsland.